

Sigle 
 OED (Oxford English Dictionary) – dizionario della lingua inglese

Geografia

Austria 
 Oed – frazione di Markt Hartmannsdorf, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Oed – frazione di Martinsberg, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Oed – ex comune ora frazione di Oed-Oehling, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Oed o Öd – frazione di Pöggstall, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Oed – frazione di Waldegg, comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Oed bei Korning – frazione di Hafnerbach, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Oed bei Weinburg – frazione di Weinburg, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Oed in Bergen – frazione di Hartkirchen, comune nel distretto di Eferding (Alta Austria)
 Oed-Oehling – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

Germania 
 Oed – frazione di Altenmarkt an der Alz, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Oed – frazione di Eurasburg, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Oed – frazione di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Oed – frazione di Weigendorf, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Oed – antico nome tedesco di Poustka, comune nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)